Сухе Батор е монголско лично име, образувано от думата cүх (брадва) и званието баатар (герой).

Може да се отнася за някое от следните понятия.

Лица 
 Сухе Батор Дамдин (1893-1923) – народен герой на Монголия, вожд на Монголската народна революция от 1921 г., министър на отбраната и главнокомандващ въоръжените сили на страната (1921 – 1923)

Други 
Най-често са обекти, наименувани в чест на Сухе Батор Дамдин.
 Сухе Батор – най-високия орден на Монголия от 1941 г.
 Сухе Батор – аймак (област) в Югоизточна Монголия
 Сухе Батор – сум (община) в аймак Сухе Батор, Монголия
 Сухе Батор – град в аймак Селенге, Северна Монголия
 Сухе Батор – градски район в Улан Батор, Монголия
 „Сухе Батор“ – площад в Улан Батор, Монголия
 „Сухе Батор“ – монголски товарно-пътнически параход на езерото Хубсугул